Quai des Orfèvres è una via di Parigi nell'Île de la Cité, ma può riferirsi anche a:
 Quai des Orfèvres – il palazzo di giustizia di Parigi, così denominato nelle opere di Georges Simenon con protagonista il Commissario Maigret.
 Quai des Orfèvres – titolo originale di un film del 1947, diretto dal regista Henri-Georges Clouzot.
 36 Quai des Orfèvres – titolo di un film del 2004, diretto dal regista Olivier Marchal
 Prix du Quai des Orfèvres – premio letterario francese